«Партизан (футбольный клуб)» может обозначать:
 Партизан (футбольный клуб, Белград) — сербский футбольный клуб
 Партизан (футбольный клуб, Минск) — белорусский футбольный клуб

См. также 
 Партизани (футбольный клуб)